Викторов Александр Григорьевич (24 августа 1925, Иваново, Цивильский уезд, Чувашская АССР, РСФСР, СССР — 2 января 2003, Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советский военный деятель, генерал-полковник (1992).

Биография

Происхождение 
Родился в селе Иваново, Цивильская волость. Из семьи крестьянина, перед войной ставшего председателем колхоза. Русский. В 1939 году окончил 7 классов школы. Окончил Цивильское педагогическое училище в 1942 году. С 1942 года работал в школе родного села Иваново учителем, одновременно — бригадир в колхозе.

Великая Отечественная война 
В январе 1943 года призван в Красную Армию. Направлен в Чкаловское пулемётное училище, но проучился недолго и после присвоения сержантского звания направлен на фронт. С августа 1943 года — в действующей армии, был командиром пулемётного расчёта, затем помощником командира стрелкового взвода 169-го гвардейского стрелкового полка 1-й Московской Краснознамённой гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии на Западном, Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах). Участвовал в Курской битве, Брянской операции, Городокской операции. Находясь в разведке в немецком тылу с 4 бойцами, 16 декабря 1943 года в районе деревни Козлово Витебской области устроил засаду на колонну противника. Внезапно атаковав из укрытия значительно превосходящего противника, бойцы захватили в плен двух немецких офицеров и доставили их в штаб. Был контужен в бою, лечился в госпиталях.

В январе 1944 года вновь направлен на учёбу. Окончил курсы при Уфимском пехотном училище в 1945 году.

Послевоенная служба 
С 1945 года служил в пограничных войсках СССР и Российской Федерации: с лета 1945 года служил в 102-м пограничном отряде пограничных войск НКВД Ленинградского пограничного округа: командир комендантского взвода, с июня 1946 года — заместитель начальника 7-й и 22-й пограничных застав, с мая 1947 по ноябрь 1950 года — начальник 8-й и 11-й пограничных застав. Принимал участие в боевых действиях против националистических подпольных формирований в Прибалтике.

В 1954 году окончил Военный институт КГБ при Совете министров СССР. С ноября 1954 — комендант погранкомендатуры, с июля 1955 — начальник 1-го отделения — заместитель начальника штаба 43-го, 42-го и 44-го пограничных отрядов Пограничных войск Азербайджанского пограничного округа. С февраля 1958 года служил в 1-м отделе штаба Главного управления пограничных войск КГБ при Совете министров СССР.

С июня 1959 года — начальник 10-го погранотряда Управления пограничных войск КГБ Грузинского округа, с 1961 года — начальник 37-го погранотряда там же. С сентября 1963 по 1965 годы — начальник 1-го отдела — заместитель начальника штаба Закавказского пограничного округа КГБ.

В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С августа 1967 года — начальник штаба — первый заместитель начальника войск Северо-Западного пограничного округа КГБ. С мая 1972 года — начальник войск Закавказского пограничного округа. С ноября 1975 года — начальник войск Северо-Западного пограничного округа. Возглавлял округ на протяжении 17-ти лет. С августа 1992 года — на других должностях. В апреле 1993 года уволен в отставку по возрасту.

Жил в Санкт-Петербурге. Участвовал в ветеранском движении: первый заместитель, а с 1997 года — председатель Совета ветеранов войны и труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Депутат Верховного Совета РСФСР. Депутат Верховного Совета Аджарской АССР и Верховного Совета Карельской АССР. Член КПСС. Член Ленинградского обкома КПСС. Делегат XXV-го, XXVI и XXVII съездов КПСС, XIX-й Всесоюзной партконференции.

Похоронен на Серафимовском кладбище. В похоронах участвовал директор ФПС России К. Тоцкий.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Два ордена Красной Звезды
 Орден Дружбы народов
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени,
 Орден Славы III степени (21.12.1943)
 Медаль «За отвагу» (19.09.1943)
 более 20 медалей
 нагрудный знак «Почётный сотрудник госбезопасности»
 Заслуженный пограничник Российской Федерации (1999)

Воинские звания 
 Сержант (1943)
 Младший лейтенант (1945)
 Лейтенант
 Капитан
 Майор (1954)
 Подполковник (1961)
 Полковник
 Генерал-майор (1969)
 Генерал-лейтенант (1976)
 Генерал-полковник (25.05.1992)

Память 
 Памятник открыт на территории пограничной заставы в п. Торфяновка Выборгского района (2008), застава названа его именем.
 Средней общеобразовательной школе посёлка Опытный Цивильского района Чувашии присвоено его имя. В этой школе действует школьный историко-краеведческий музей имени генерал-полковника А. Г. Викторова.

Примечания

Литература 
 Мясников А. Г. Служил по совести и чести // Мясников А. Г. Добра мотивы не иссякнут : сборник публикаций о земляках. — Москва: Новое Время, 2015. — 200 с.:ил., портр. — (Библиотека Сынов Отечества). — 500 экз.
 Пограничная служба России: Энциклопедия. Биографии. — , Кучково поле, 2008. — С. 459. — ISBN 978-5-9950-0005-1.
 Александр Григорьевич Викторов: 1925—2003. На границах Родины /подгот. В. И. Кудявнин //Военачальники. — Чебоксары, 2004. — С. 271—280.
 Викторов Александр Григорьевич //Край Цивильский : краткая энциклопедия района. — Чебоксары, 2008. — С. 90-91.
 Кудявнин В. И. Викторов Александр Григорьевич /В. И. Кудявнин //Чувашская энциклопедия. — Чебоксары, 2006. — Т. 1 : А-Е. — С. 317.
 Медяков М. От рядового до генерала /М.Медяков//«Советская Чувашия». — 2005. — 21 апр. — С. 2.

Ссылки 
 О А. Г. Викторове на сайте истории органов госбезопасности.
 А. Г. Викторов в «Чувашской энциклопедии»

Генерал-полковники (Российская Федерация)
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командующие пограничными округами СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Аджарской АССР
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Делегаты XIX конференции КПСС